

Toponyme 
 La Charité-sur-Loire, commune de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté
 Canton de La Charité-sur-Loire, canton de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté

Administration 
 Liste des maires de La Charité-sur-Loire

Architecture 
 Église Saint-Pierre de La Charité-sur-Loire, église située à La Charité-sur-Loire
 Prieuré Notre-Dame de La Charité-sur-Loire, prieuré bénédictin situé à La Charité-sur-Loire

Histoire 
 Affaire de La Charité-sur-Loire, découverte par les Allemands de documents révélant les accords militaires entre la Suisse et la France
 Archives secrètes de La Charité-sur-Loire, archives secrètes du Grand quartier général français découvertes par les troupes allemandes
 Siège de La Charité-sur-Loire, siège conduit en 1429 par Jeanne d'Arc

Sport 
 Prix de La Charité-sur-Loire, course cycliste française disputée sur une journée à La Charité-sur-Loire

Voir aussi